(8709) Кадлу () — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 14 мая 1994 года американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкерами в Паломарской обсерватории и назван в честь Кадлу, одной из трёх эскимосских богинь грозы.

См. также 
 Список астероидов (8701—8800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер